Guantánamo ili Guantanamo može značiti:

 Guantánamo (pokrajina), pokrajinu na jugoistoku Kube
 Guantánamo (grad), glavni grad pokrajine Guantánamo, 
 Guantánamo (zaljev), zaljev na jugoistočnom dijelu Kube
 Mornarička baza Guantánamo, mornarička baza SADa u zaljevu Guantánamo
 Logor Guantánamo, zarobljenički logor u mornaričkoj bazi